Sméagol, een figuur uit de boeken van Tolkien
 Gollum (browser), een webbrowser speciaal voor Wikipedia
 Gollum (geslacht), een haaiengeslacht